Joseph Pulitzer – amerykański dziennikarz, publicysta, fundator nagrody swojego imienia.
 Nagroda Pulitzera – przyznawana od 1917 nagroda literacka i dziennikarska.